Lucrezia Gonzaga, (1490-?), figlia di Rodolfo Gonzaga
 Lucrezia Gonzaga (1522-1576), figlia di Pirro Gonzaga